Гаиска Токеро Диас Пинедо (; род. 9 августа 1984, Витория, Испания) — испанский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Карьера 
После недолгого пребывания в молодёжном составе «Реал Сосьедад» и нескольких сезонов в резервном составе «Депортиво Алавеса», Токеро дебютировал за «Лемону» в сезоне 2006/07.

Сезон 2007/08 Токера провёл в «Сестао», откуда он, в 2008 году, перешёл в «Атлетик Бильбао». Однако, сразу после трансфера он был отдан в «Эйбар» в аренду. После 15 проведённых матчей в сезоне 2008/09 за «Эйбар», Токеро вернулся в «Атлетик» 1 января 2009 года. И уже 6 дней спустя баск дебютировал за клуб в Ла Лиге, выйдя на замену во втором тайме домашнего матча против «Эспаньола», который завершился со счётом 1:1.

Токеро забил первый гол за «Атлетик» 4 марта 2009 года, в домашнем победном матче кубка Испании против «Севильи».

Достижения 
 «Атлетик Бильбао»
 Финалист Лиги Европы (1): 2011/12
 Финалист Кубка Испании (2): 2008/09, 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Атлетика»
 
 
 
 Профиль на Fichjes.com

Футболисты Испании
Игроки ФК «Лемона»
Игроки ФК «Сестао»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»